Couch peut désigner :

 Couch, un groupe Allemand de post-rock.
 Couch, un label de musique.
 Couch, qui signifie en anglais « canapé », peut servir à désigner un hébergement gratuit, dans le milieu du voyage alternatif et les réseaux sociaux d'hospitalité et d'échange "HOSPEX". Ce terme a été popularisé par le site internet CouchSurfing.
 , un film d'Andy Warhol.
 Couch, un court-métrage de Paul Thomas Anderson.

Patronyme 
 Edward Couch (1823-1848), officier de marine britannique ;
 Jonathan Couch (1789–1870), naturaliste britannique.

Voir aussi :

 Kouch, personnage dans la Bible.
 Royaume de Koush, au sud de l'Égypte antique.